L’église Saint-Jacques-le-Majeur peut désigner :



L'église Saint-Jacques-le-Majeur de Causapscal au Bas-Saint-Laurent

L'église Saint-Jacques-le-Majeur à Asquins ;
 L'église Saint-Jacques-le-Majeur à Bernouil ;
 L'église Saint-Jacques-le-Majeur à Brousse-le-Château ;
 L'église Saint-Jacques-le-Majeur à Bruebach ;
 L'église Saint-Jacques-le-Majeur à Chastanier ;
 L'église Saint-Jacques-le-Majeur de Dival à Villenauxe-la-Grande ;
 L'église Saint-Jacques-le-Majeur à Elsenheim ;
 L'église Saint-Jacques-le-Majeur à Guerting ;
 L'église Saint-Jacques-le-Majeur à Mouterhouse ;
 L'église Saint-Jacques-le-Majeur à Montrouge ;
 L'église Saint-Jacques-le-Majeur à Mouriès ;
 L'église Saint-Jacques-le-Majeur à Nice ;
 L'église Saint-Jacques-le-Majeur  à Saint-Yaguen ;
 L'église Saint-Jacques-le-Majeur à Salviac ;
 L'église Saint-Jacques-le-Majeur à Souraïde ;
 L'église Saint-Jacques-le-Majeur à Villefranche-d'Allier.

Ainsi que :
 L'église Saint-Jacques-le-Majeur-et-Saint-Christophe d'Houdan ;
 L'église Saint-Jacques-le-Majeur-et-Saint-Ignace d'Aire-sur-la-Lys ;
 L'église Saint-Jacques-le-Majeur-et-Saint-Jean-Baptiste de Folleville.

L' à Sokolniki.

L' à Bristol ;
 L'église Saint-Jacques-le-Majeur à Dale ;
 L' à .

L' à Štvrtok na Ostrove.

L'église Saint-Jacques-le-Majeur à Prague.

Voir aussi 
 Saint Jacques le Majeur, à qui sont dédiées ces églises
 
 
 

Majeur